Кањи може да се односи на:
 Кањи (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Кањи (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома